Agostini – famiglia patrizia pisana
 Agostini – nobile famiglia di Pesaro

Persone

Altro
 Fiordo Agostini – fiordo del Cile nella Terra del Fuoco
 Reazione Agostini – esame semplificato per la presenza di glucosio nelle urine umane

Cognomi composti
 Alamanno Agostini Venerosi della Seta (1797-1844) – politico e patriota italiano
 Ferdinando Agostini Venerosi della Seta (1823-1852) – politico, patriota e militare italiano

Pagine correlate
 Agostini Venerosi della Seta
 Alberto Agostini
 Palazzo Agostini